Peneplain steht für:
 englischer Begriff für eine Rumpffläche
 Peneplain Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika